Garavito ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Garavito (1944–2010), kolumbianischer Schriftsteller und Journalist
 Gregorio Garavito Jiménez (1919–2016), kolumbianischer Bischof von Villavicencio
 Luis Garavito (* 1957), kolumbianischer Serienmörder

Garavito steht für:
 Garavito (Mondkrater)